Christian Tschirner
 Nora Tschirner

Paronyme 
 Tschirn
Homonymie de patronyme germanique